Агнешка — жіноче особове ім'я. Скорочене від Агнеса.

Персоналії 
 Агнешка Болеславна

Жіночі імена